Het tennistoernooi US Open werd in 1995 bij de vrouwen voor de 109e keer gehouden. De als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als tweede geplaatste Servische met Amerikaanse nationaliteit Monica Seles met 7-6, 0-6 en 6-3 te verslaan. Seles speelde haar eerste grandslamtoernooi nadat ze in april 1993 tijdens een tenniswedstrijd in Duitsland in haar schouder werd gestoken met een mes.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (winnares)
  Monica Seles (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (vierde ronde)
  Conchita Martínez (halve finale)
  Jana Novotná (kwartfinale)
  Mary Pierce (derde ronde)
  Kimiko Date (vierde ronde)
  Magdalena Maleeva (tweede ronde)

  Gabriela Sabatini (halve finale)
  Lindsay Davenport (tweede ronde)
  Anke Huber (vierde ronde)
  Natallja Zverava (vierde ronde)
  Iva Majoli (eerste ronde)
  Mary Joe Fernandez (kwartfinale)
  Helena Suková (tweede ronde)
  Brenda Schultz-McCarthy (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1 t/m 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1995